Вента Вијеха има више значења:

 Вента Вијеха (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Вента Вијеха (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику